Oláh Kati (1959)  festőművész
Oláh Katalin (1968) kétszeres világbajnok tájfutó
Oláh Katalin (1974) szobrászművész
Oláh Katalin (?–) csillagász